Amir Weintraub – tennista israeliano
 Carl Weintraub – attore statunitense
 Claudette Weintraub – attrice statunitense
 Jerry Weintraub – attore, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense